Stephens är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Stephens (1812–1883), amerikansk politiker, vicepresident för Amerikas konfedererade stater
 Dale Stephens  (född 1989), engelsk fotbollsspelare
 Florence Stephens (1881–1979), svensk godsägare
 Frederic George Stephens (1827–1907), brittisk konstnär
 George Stephens, flera personer
 George Stephens (filolog) (1813–1895), engelsk filolog, verksam i Sverige och Danmark
 George Stephens (ingenjör) (1783–1839), engelsk lantbruksingenjör, verksam i Sverige
 Harvey Stephens (1901–1986), amerikansk skådespelare
 Helen Stephens (1918–1994), amerikansk kortdistanslöpare
 Hubert D. Stephens (1875–1946), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepreentant och senator för Mississippi
 Jack Stephens (född 1994), engelsk fotbollsspelare
 James Stephens (omkring 1825–1901), irländsk revolutionär
 James Francis Stephens (1792–1852), engelsk entomolog
 Jeremy Stephens (född 1986), amerikansk MMA-utövare
 John Stephens (född 1979), australisk basebollspelare
 Joseph Stephens (1841–1934), svensk bruksägare och politiker
 Kelly Stephens-Tysland  (född 1983), amerikansk ishockeyspelare
 Lon Stephens (1858–1923). amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Misouri
 Maggie Stephens (1883–1958), svensk godsägare och donator
 Mitchell Stephens (född 1997), kanadensisk ishockeyspelare
 Olin Stephens, amerikansk båtkonstruktör
 Rebecca Stephens (född 1982), engelsk sångerska
 Robert Stephens (1931–1995), brittisk skådespelare
 Robert Grier Stephens (1913–2003), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Geiorgia
 Simon Stephens (född 1971), engelsk dramatiker
 Sloane Stephens (född 1993), amerikansk tennisspelare
 Stan Stephens (född 1929), kanadensisk-amerikansk politiker, republikan, guvernör i Montana
 Toby Stephens (född 1969), brittisk skådespelare
 William Stephens (1859–1944), amerikansk politiker, Progressive Party, senare republikan, kongressrepresentant och guvernör för Kalifornien

Engelska efternamn
Svenska efternamn